Die Brasil Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Februar bis 4. März 2018 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel 2018 sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 gespielt. Beide gehörten zur Kategorie der ATP World Tour 500, während das Turnier in São Paulo zur niedriger dotierten Kategorie der ATP World Tour 250 gehörte.

Pablo Cuevas war der Titelverteidiger im Einzel, der das Turnier dreimal in Folge gewann. Im Doppel gewannen Julio Peralta und Horacio Zeballos im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 516.205 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 582.870 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 25. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)

ATP World Tour 2018
ATP São Paulo